Bundestagswahlkreis 229 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Passau (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Landshut (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Fürth (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Schwabach (1949 bis 1961)